Under Great White Northern Lights — документальный фильм и второй концертный альбом американской альтернативной группы The White Stripes, изданы в 2010 году. Фильм, спродюсированный Эмметтом Маллоем, рассказывает о летнем туре группы 2007 года по Канаде и содержит живую запись концерта и футаж. Альбом включает в себя различные записи со всего тура. Альбом был выпущен как на CD, так и на грампластинке. Фильм был выпущен на DVD и Blu-ray в одно время с альбомом. Также было доступно специальное издание в виде бокс-сета. CD, грампластинка, DVD, диск Blu-ray и бокс-сет были выпущены 16 марта 2010 года.

Альбом занял 5-е место в Billboard 200, 4-е в Rock Albums и 3-е в Alternative Albums.

Список композиций 
Все песни написаны Джеком Уайтом, за исключением отмеченных.

Музыканты 

 Джек Уайт — вокал, гитара, клавишные, синтезатор
 Мэг Уайт — ударные, перкуссия, вокал

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы The White Stripes
Видеоальбомы США
Концертные альбомы Third Man Records
Альбомы, спродюсированные Джеком Уайтом
Концертные альбомы 2010 года
Видеоальбомы 2010 года